Beatriz de Borbón y Borbón (Pau, 21 de marzo de 1874-Lucca, 1 de noviembre de 1961) hija del pretendiente español Carlos María de Borbón y la princesa Margarita de Borbón-Parma.

Biografía

Sus padrinos fueron sus bisabuelos maternos, el duque Carlos II de Parma y su esposa María Teresa de Saboya. 

Fue educada en el convento de Damas Salesianas de Zangberg en Baviera. El 29 de enero de 1893 su madre muere en la Tenuta Reale de Viareggio. Después de un año de luto, el 28 de abril de 1894, su padre se casa en segundas nupcias con la princesa María Berta de Rohan.

Matrimonio 

El 3 de enero de 1897 se anuncia su compromiso con su primo, el príncipe italiano Fabrizio Massimo, príncipe de Roviano y duque de Anticoli Corrado, descendiente morganático de la duquesa de Berry. Era hijo de Carlos Alberto Camilo X Massimo, príncipe de Arsoli y de Francisca de Paola Lucchesi-Palli dei Principi di Campofranco. 

El 27 de febrero de 1897 contrajo matrimonio en Venecia, siendo el patriarca de esta ciudad, el cardenal Sarto (futuro papa Pío X) quien bendice su unión. Solo dos meses después de su matrimonio, el 26 de abril de 1897, el mismo cardenal casaría a su hermana Alicia con el príncipe Federico de Schönburg-Waldenburg.

Después de la boda el matrimonio reside en Italia, en el palacio Massimo alle Colonne y en el castillo de Roviano. De esta unión nació:

 Margarita Massimo y Borbón (1898-?), casada en Zarauz con el conde Emilio Pagliano (1881-1953), quien fue consejero de la embajada de Italia en Madrid. 
 Fabiola Massimo y Borbón (1900-1983), casada con el barón Enzo Galli Zugaro (1898-1986), con descendencia. Por un tiempo se especuló su posible matrimonio con su tío, el príncipe Jaime de Borbón y Borbón-Parma, quien falleció sin descendencia en 1931. Al parecer, no se llegaron a obtener las dispensas necesarias ni el permiso del príncipe Fabrizio para el referido enlace. 
 María de las Nieves Massimo y Borbón (1902-1984), casada con Charles Piercy (1893-1954). La princesa donó el corazón del pequeño Luis XVII de Francia a la Basílica de Saint-Denis.
 Blanca Massimo y Borbón (1906-1999), casada con el conde Pablo von Wurmbrand-Stuppach, con descendencia.

Intento de suicidio 

El 5 de mayo de 1902, después de una fuerte disputa con su esposo, intenta suicidarse arrojándose al río Tíber, es rescatada por la guardia municipal romana, que habían acudido gracias a los gritos de una anciana que presencio la escena. La princesa es conducida al hospital del Espíritu Santo, donde se les prestan los primeros auxilios. Después de prestar declaración de lo ocurrido, fue conducida al palacio Massimo alle Colonne.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Beatriz
Familia Real carlista
Nacidos en Pau (Francia)
Fallecidos en Lucca